Greiff bezeichnet:

 Greiff Mode, deutscher Bekleidungshersteller

Greiff ist der Familienname folgender Personen:
 Bodo von Greiff (* 1940), deutscher Politologe 
 Christoph Greiff (1947–2007), hessischer Landtagsabgeordneter (CDU)
 Cornelius de Greiff (1781–1863), deutscher Seidenfabrikant
 Dietlinde Greiff (* 1939), deutsche Schauspielerin
 Elisabeth Greiff-Walden, deutsche nationalsozialistische Funktionärin
 Eugen von Greiff (1844–1912), württembergischer Generalleutnant 
 Friedrich Greiff (1601–1668), deutscher Apotheker und Schriftsteller
 Gustav Greiff (1850–1927), Schuhfabrikant in Wiesloch und badischer Landtagsabgeordneter
 Jakob David Greiff (1776–1865), Posthalter in Wiesloch und badischer Landtagsabgeordneter
 Johann Georg Greiff (1693–1753), deutscher Bildhauer
 Kurt von Greiff (1876–1945), deutscher General der Infanterie
 Max Greiff (1862–1932), deutscher Jurist und OLG-Präsident 
 Nicola Greiff (1926–2013), deutsche Politikerin (CDU), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Nicolaus Greiff († 1618), deutscher Politiker der Reichsstadt Frankfurt

Siehe auch:
 Greif (Begriffsklärung)
 Greyff